Louis Gentil peut désigner :
 Louis Gentil (1868-1925), géographe et géologue français ;
 Louis Gentil (1896-1945), militaire et résistant français, Compagnon de la Libération.